Чокаман има више значења:

 Општина Чокаман (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чокаман (Чокаман, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику